Alessandro Ricardi di Netro (1808-1870) – arcivescovo cattolico italiano.
 Pablo Ricardi (1962) – scacchista argentino
 Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi – narrazione medievale della partecipazione di re Riccardo I d'Inghilterra alla crociata del 1189-1192

Pagine correlate 
 Riccardi